Катастрофа Boeing 747 в Галифаксе — авиационная катастрофа, произошедшая ночью в четверг  14 октября 2004 года. Грузовой самолёт Boeing 747-244BSF авиакомпании MK Airlines выполнял плановый рейс MKA1602 по маршруту Уинсор-Локс—Галифакс—Сарагоса, но через несколько секунд после вылета из Галифакса потерял высоту и рухнул на землю в 470 метрах от взлётной полосы аэропорта Галифакса. Погибли все находившиеся на его борту 7 членов экипажа.

Самолёт 

Boeing 747-244B (регистрационный номер 9G-MKJ, заводской 22170, серийный 486) был выпущен в 1980 году и 24 октября совершил первый полёт. 6 ноября того же года был передан авиакомпании South African Airways (SAA), в которой получил бортовой номер ZS-SAR и имя Waterberg; 3 декабря 1994 года был переделан из пассажирского в грузовой (Boeing 747-244BSF) и перешёл в South African Airways Cargo. От SAA с 11 ноября 1992 года по 3 декабря 1994 года сдавался в лизинг авиакомпании Garuda Indonesia (борт 3B-NAS). 20 марта 2000 года был куплен авиакомпанией MK Airlines. Оснащён четырьмя турбовентиляторными двигателями Pratt & Whitney JT9D-7Q. На день катастрофы совершил 16 368 циклов «взлёт-посадка» и налетал 80 619 часов.

Экипаж 
Состав экипажа рейса MKA1602 был таким:
 Командир воздушного судна (КВС) — Майкл М. Торникрофт (). Очень опытный пилот, управлял самолётом Douglas DC-8. Налетал свыше 23 200 часов, свыше 4000 из них на Boeing 747.
 Второй пилот — Гэри С. Кифа (). Опытный пилот, налетал 8537 часов.
 Бортинженер — Питер Ч. Лаундер (). Налетал свыше 2000 часов.
 Сменный КВС — Дэвид Ф. Лэмб (). Опытный пилот, налетал свыше 6000 часов.
 Сменный бортинженер — Стивен М. Хупер (). Налетал 1991 час.
 Наземный инженер — Марио Зан ().
 Мастер по погрузке — Кристофер Дж. Страйдом ().

Пятеро членов экипажа были гражданами Зимбабве, у остальных двух было двойное гражданство (Великобритания—ЮАР и Германия—ЮАР).

Хронология событий

Расследование 
Расследованием причин катастрофы рейса MKA1602 проводил Совет по безопасности транспорта Канады (TSBC).

Окончательный отчёт расследования был опубликован в апреле 2006 года.

Согласно отчёту, причиной катастрофы стали многочисленные ошибки экипажа — пилоты использовали неверную настройку скорости и тяги двигателей во время взлёта, и при подготовке к вылету рассчитали неверные взлётные данные (в частности неверный расчёт взлётной скорости, в результате повторного использования экипажем более лёгкого взлётного веса в 240 000 килограммов (530 000 фунтов) в отличие от перелёта из Уинсор-Локса в Галифакс вместо правильного веса в 353 000 килограммов (778 000 фунтов)).

Также в отчёте следователи TSBC обвиняли компанию MK Airlines в серьезных несоответствиях лётному и служебному времени в отсутствие каких-либо правил в авиакомпании, регулирующих максимальные сроки службы для грузчиков и наземных инженеров, что приводило к увеличению вероятности ошибок, вызванных усталостью. Авиакомпания MK Airlines оспорила эти выводы, сославшись на то, что речевой самописец рейса 1602 был слишком сильно повреждён в результате катастрофы, чтобы дать какие-либо данные об усталости экипажа.

См. также 
 Катастрофа Boeing 747 возле Чеджудо
 Катастрофа Boeing 747 в Дубае
 Катастрофа Boeing 747 в Баграме

Примечания

Ссылки 
 Описание катастрофы на Aviation Safety Network
 Окончательный отчёт расследования TSB

Авиационные происшествия в Канаде
Авиационные происшествия 2004 года
Авиационные происшествия с Boeing 747